Поле (алгебра)
 Векторне поле
 Поле фізичне
 Поле в історії — двобій, поєдинок
 Електричне поле
 Магнітне поле
 Електромагнітне поле
 Поле (типографія)
 Поле (екосистема)
 Поле (сільське господарство)
 Морфогенетичне поле
 Поле діяльності

Поле — село, Ардатовський район, Мордовія
 Поле — присілок, Армізонський район, Тюменська область

Див. також 
 Поля (значення)